Чемпіонат Європи з Боротьби 2008 проходив у місті Тампере (Фінляндія) від 1 до 6 квітня 2008 року.

Розподіл медалей

Вільна боротьба

Вільна боротьба (жінки)

Греко-римська боротьба

Посилання 
 Офіційний сайт
 Інформація про чемпіонат на сайті FILA

2008 у боротьбі
2008
2008 у Європі
Спорт у Тампере
Квітень 2008
2008 у Фінляндії